Volt – unità di misura della tensione elettrica
 Volt – automobile della Chevrolet
 Volt – partito politico paneuropeo
 Volt – pseudonimo dello scrittore Vincenzo Fani Ciotti